
Molekulska formula -{C4H8O4}- se može odnositi na:

 Tetroze
 Eritroza
 Eritruloza
 Treoza